

église au Canada 
 Église Notre-Dame-de-Lorette à Wendake (Québec).

églises en France
 Église Notre-Dame-de-Lorette à Paris ;
 Église Notre-Dame-de-Lorette à Concarneau dans le Finistère ;
 Église Notre-Dame-de-Lorette à Roudouallec dans le Morbihan ;
 Église Notre-Dame de Lorette à Tilloloy dans la Somme.

église à Malte
 Église Notre-Dame-de-Lorette à Gudja.

Voir aussi